

Вулиця Ніла Хасевича — вулиця у Володимирі-Волинському.
 Вулиця Ніла Хасевича — вулиця у Ковелі;
 Вулиця Ніла Хасевича — вулиця у Львові;
 Вулиця Ніла Хасевича — вулиця у Луцьку;
 Вулиця Ніла Хасевича — вулиця в Первомайську Миколаївської області
 Вулиця Ніла Хасевича — вулиця у Рівному;

Вулиці, названі на честь людей